Cavaleiro
Cavalaria medieval

Ou ainda:
Cavaleiro (RPG)
Cavaleiro (selos)
Deonise Cavaleiro - handebolista brasileira
Os Cavaleiros - peça de Aristófanes
Os Cavaleiros do Zodíaco - animangá de Masami Kurumada

Desambiguação